Пара Жисела Дулко/Флавия Пеннетта — победительницы турнира.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Первый раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Второй раунд)
  Надежда Петрова /  Саманта Стосур (Финал)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс ''(Полуфинал)

<li> Алиса Клейбанова /  Франческа Скьявоне (Четвертьфинал)
<li> Бетани Маттек-Сандс /  Янь Цзы (Первый раунд)
<li> Чжуан Цзяжун /  Се Шувэй (Первый раунд)
<li> Екатерина Макарова /  Пэн Шуай (Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира

Sony Ericsson Open 2010